Reapers – gruppo musicale italiano
 Reapers – singolo dei Muse del 2016